Ви́нартерта (, «Венский торт»), также Полоса́тая Ле́ди () — популярный исландский многослойный торт, готовящийся из чередующихся ванильных и кардамоновых слоев песочного теста и сливового джема, в который обычно добавляют специи: корицу или гвоздику.Также Винартерта часто готовится исландскими иммигрантами в Канаде или США. Торт обычно подаётся вместе с кофе.

См. также 
 Исландская кухня
 Баумкухен
 Юэбин
 Тирамису

Примечания

Внешние ссылки
 https://web.archive.org/web/20161223062810/http://icelandreview.com/stuff/multimedia/2011/04/11/randalin-layered-icelandic-cake

Торты
Исландская кухня